Santa Barbara může znamenat:

 Santa Barbara – město na jihozápadě Kalifornie, ve Spojených státech amerických,
 Santa Barbara (sopka) – název stratovulkánu, nacházejícího se v západní části ostrova Terceira, patřícího Azorským ostrovům,
 Santa Barbara County – okres ve státě Kalifornie v USA,
 Santa Bárbara – ostrov v souostroví Abrolhos ve státě Bahia v Brazílii.